James MacKinnon est un nom pouvant désigner:

 (1841–1910), homme politique australien
 (1865–1957), joueur australien de cricket
 James Angus MacKinnon (1881–1958), homme politique canadien de l’Alberta
  (né en 1951), professeur canadien d’économie
 James Bernard MacKinnon (né en 1970), journaliste et auteur canadien

Voir aussi 

MacKinnon, James